Шами́ль — имя арабского происхождения. В значении «всеобъемлющий, всеохватывающий; вобравший в себя все положительные качества». По другой версии, имя Шамиль является арабским вариантом библейского имени Самуил (Шмуэль), в переводе с древнееврейского языка означающего «слушайте Бога» или «имя Божье».

Среди наиболее известных носителей имени: Шамиль (1797—1871) — предводитель горцев во время Кавказской войны 1817—1864 годов.

Ссылки

См. также 
 Мусульманские имена

Мусульманские имена
Мужские имена
Арабские имена